

Sciences et techniques 
 Le Branle vert et le Branle filao sont deux espèces de bruyères arborescentes, endémiques de l'île de la Réunion.

Sciences humaines et sociales 
 Les branles sont des danses de la Renaissance.
 Dans la Marine française, le branle était un hamac ; ce mot est conservé dans l'expression « branle-bas de combat ».

Voir aussi 
 Branlette (homonymie)